Rafael María Baralt es una de las parroquias en las que se divide el municipio Simón Bolívar del estado venezolano de Zulia. 
Toma su nombre del escritor e historiador zuliano Rafael María Baralt.

Ubicación 

La parroquia Rafael María Baralt limita al norte con la carretera Punta Gorda – La Plata y el municipio Cabimas, al oeste con el lago de Maracaibo, al este con la parroquia Rafael Urdaneta en la Av 64 y al sur con la Parroquia Manuel Manrique (carretera D).

Poblaciones 

Dentro de la parroquia Rafael María Baralt se encuentran las poblaciones de: 

 San Isidro
 La Vaca
 Las Palmas

Zona residencial 

La parroquia Rafael María Baralt está compuesta por varias poblaciones continuas a lo largo de la Av Intercomunal, interrumpidas solamente por la planta Ulé. San Isidro cuenta además con una planta eléctrica del mismo nombre que da potencia a la industria petrolera.

En San Isidro junto a la carretera A, se encuentra «El jabillo», un árbol que tradicionalmente se adornan en diciembre y se que ha convertido en una de las tradiciones del municipio.
La Vaca, originalmente una hacienda cuenta con locales comerciales y empresas contratistas a lo largo de la Av Intercomunal. En la localidad de LaVaca, a orillas del lago de Maracaibo, se encuentra el parque «LasYaguasas», una reserva de manglares y fauna local que incluye al Caiman cocodrilus, conocido localmente como «babilla».

El área industrial Ulé cuenta con algunas plantas petroquímicas, un muelle y estaciones de bombeo que llevan el petróleo de los campos del Lago de Maracaibo a través de un oleoducto paralelo a la carretera Williams hasta Dabajuro. Tacarigua, consta de una estación de servicio y varias empresas contratistas.

Vialidad y transporte 

La parroquia Rafael María Baralt cuenta con varia vías principales como son la Av Intercomunal que la conecta con Punta Gorda y Tía Juana, la carretera Punta Gorda – La Plata y la carretera D.
Las carreteras A, B y C también son vías anchas y bien asfaltadas lo que le da fácil acceso.
Además por la Av Intercomunal pasan los carros de Cabimas – Lagunillas, Tía Juana – Cabimas y la nueva línea interna del municipio Simón Bolívar.

También existen varias avenidas que recorren la parroquia de Norte a Sur como son la 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63 y 64.
La carretera Williams es una vía industrial, simplemente un trazado de asfalto sin barandas, luces, ni siquiera una adaptación a la topografía, por lo que sube en forma de lomas hacia los otros municipios, siendo una vía industrial es recorrida por vehículos pesados, transportando carga y combustible por lo que es muy peligrosa.

Sitios de referencia 

 Planta Eléctrica San Isidro
 El jabillo. Av Intercomunal con carretera A
 Parque las Yaguasas. La Vaca a orillas del Lago de Maracaibo. Carretera B
 Área Industrial Ulé
 Posada las Cuevas del Humo. Carretera C con Av 21
 E/S Tacarigua. Av Intercomunal con carretera D

Referencias 

 Página de la facultad de Arquitectura y diseño de la Universidad del Zulia.

Rafael María Baralt
La Vaca
San Isidro (Zulia)
Epónimos de Rafael María Baralt